Novoselë (Korçë), een voormalige gemeente, opgegaan in Kolonjë in de Albanese prefectuur Korçë
Novoselë (Vlorë), een voormalige gemeente, opgegaan in Vlorë in de gelijknamige Albanese prefectuur